

Сирнево () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Карнобат.
 Сирнево () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Раднево.